Karl von Miltitz ist der Name folgender Personen:
* Karl von Miltitz (Nuntius) (um 1490–1529), deutscher päpstlicher Nuntius
 Karl Borromäus von Miltitz (1781–1845), deutscher Katholik, Dichter und Komponist

Siehe auch:
 Carl Werner Ernst von Miltitz (vor 1712–1764), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Kammerherr und Rittergutsbesitzer